

Patronyme
 Octave Claude Émile Perrodon (1794-1872), général de division français et peintre amateur.
 son fils, Ernest Perrodon (1839-1910), Lieutenant-colonel de cavalerie français.
 son fils, Marc Perrodon (1878-1939), Chef d'escadrons de cavalerie; escrimeur français.
 son fils, Guy Marie Ernest Perrodon (1912-2003), général de brigade (cavalerie) français.